Plaats in Indonesië
Lueng (Jangka), een plaats in het onderdistrict Jangka, regentschap Bireuen van de provincie Atjeh
Lueng (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh

Zie ook: Lueng Baro